Теренс Артур (Терри) Уолш (, 20 ноября 1953, Калгурли, Австралия) — австралийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий, тренер. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года в качестве игрока, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года в качестве тренера.

Биография 
Терри Уолш родился 20 ноября 1953 года в австралийском городе Калгурли.

В 1976 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Монреале и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 8 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Канады.

В 1984 году вошёл в состав сборной Австралии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, занявшей 4-е место. Играл в поле, провёл 7 матчей, забил 8 мячей (четыре в ворота сборной Малайзии, два — Индии, по одному — Испании и ФРГ).

По окончании игровой карьеры стал тренером. В 90-х годах тренировал мужскую сборную Австралии, привёл её к золотым медалям Игр Содружества 1998 года и Трофея чемпионов 1999 года, бронзовым медалям летних Олимпийских игр 2000 года.

В 2004 году завоевал с мужской сборной Нидерландов серебро летних Олимпийских игр в Афинах.

В 2013—2014 годах тренировал мужскую сборную Индии, с которой завоевал первое за 16 лет золото на летних Азиатских играх в Инчхоне.

В 2014 году возглавил индийскую команду «Калинга Лансерс».

Примечания 

Хоккеисты на траве Австралии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1984 года
Тренеры мужской сборной Австралии по хоккею на траве
Тренеры мужской сборной Нидерландов по хоккею на траве
Тренеры мужской сборной Индии по хоккею на траве